Авиатри́са (авиатрисса) () — название женщин-авиаторов (наряду с «авиаторша») в Российской империи в начале XX века. Эти летчицы освоили управление самолётом в России или за рубежом и получили дипломы пилотов Императорского Всероссийского аэроклуба.

Термин 
Галлицизм, является калькой с французского слова с тем же значением. В современном русском языке слово «авиатриса» функционирует «как историзм и употребляется исключительно в повествованиях об истории русской авиации дореволюционного периода», в некоторых случаях употребляется в отношении женщин-авиаторов начала 1920-х годов.

Так, рижская пресса в 1912 году использует это слово применительно к Лидии Зверевой.

В дальнейшем оно применяется для создания флёра времени: так. в исторической повести «Восхождение на облака» Бориса Палийчука, опубликованной в 1968 году, этим словом описывается занятие героини — петербургской светской дамы. Встречается оно в других исторических романах, биографических сочинениях и исторических исследованиях.

С 1920-х годов слово начинает утрачиваться, что фиксирует исследование 1966 года, однако сохраняется в эмигрантской прессе.

Революция 1917 года, пишет филолог А. Зеленин, приводя в пример слово «авиатриса», оказала значительное влияние на функционирование в узусе феминитивов, образованных с помощью трёх иноязычных суффиксов: -есса, -иса, -ина. Лингвист Михаил Панов в труде «Словообразование современного русского литературного языка» (1968) приводит его в качестве примера «новой тенденции» в развитии русского (советского) языка, в результате которой начинают утрачиваться некоторые слова женского рода, преимущественно с непродуктивными суффиксами. Помимо «авиатрисы» в этом ряду, по его мнению — архитектриса, директриса, инспектриса, лектриса, адвокатесса. Далее он дополняет, что это произошло, помимо прочего, «в силу социальных причин»: «Пока женщина на определённом посту вызывала удивление, её обязательно стремились назвать иначе, чем мужчину; когда это становилось привычным, название унифицировалось в мужском роде».

Филолог Алексей Бурыкин, рассказывая о судьбе этого феминитива, указывает, что этому слову «не повезло со словарной фиксацией как минимум дважды: в первый раз при появлении в русском языке в конце 1900-х — начале 1910-х годов, а вторично при возрождении в публикациях по истории отечественной авиации в 1970—1990-е годы».

Слово не было зарегистрировано в Национальном корпусе русского языка. Современная исследовательница феминитивов Ирина Фуфаева указывает, что слово «авиаторша» было более популярным (фиксирует 35 вхождений в корпус в 1910—1917 годы при единственном вхождении слова «авиатриса»). Слово «авиатриса» она считает эфемерным, его использование до революции — легендой, в распространении которой винит Википедию, причем она не знает советских изданий, использующих это слово.  

В настоящее время существует Союз женщин лётных специальностей, носящий название «Авиатриса», зарегистрированный 11 марта 1992 года.

В искусстве 
В 1928 году композитором Леонидом Сабанеевым (1881—1968) был написан балет «Авиатриса» (), представленный в Театре Елисейских полей в 1930 году.

См. также 
 Женщины в авиации
 Дютриё, Элен
 Марвингт, Мари

Примечания

Литература 
 Авиатриссы / Авт. сост.: Борисова О. Е., Корчуганова Г. Г., Котляр В. И.; Худож. Топтыгина А. А. — М., 2003. — 191 с.
 Авиатриссы: клуб женщин лётных специальностей / Авт. сост.: Борисова О. Е., Корчуганова Г. Г., Котляр В. И. — М., 1999. — 91 с.
 В. Король. Первая московская авиатриса // Крылья Родины. — 1984. — № 8 — С. 36.
 А. Крикуненко. Первая авиатриса: Штрихи к портрету первой русской лётчицы Л. Зверевой // Крылья Родины. — 2002. — № 9 — С. 31.
 С. Чаплин. Авиатрисса // Белые ночи: О тех, кто прославил город на Неве / сост. И. И. Слобожан. — Ленинград: Лениздат, 1978. — 494 с.
 В. Семёнов. Авиатрисса: Из документальной повести о русской лётчице — первой рекордсменке и испытателе // Работница, 1978.

Ссылки 

 «Родная газета» — Русские авиатрисы
 Русские авиатрисы

Авиация Российской империи